Парадеево — название населённых пунктов в России:
 
 Парадеево — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Парадеево — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.